Время в Киргизской Республике на всей территории страны соответствует UTC+6. Переход на летнее время не применяется, хотя применялся в прошлом.

Территория Киргизской Республики имеет протяжённость по долготе около 11° (с 69° по 80° в. д.), что соответствует 44 минутам по времени, и полностью находится в географическом часовом поясе UTC+5. Средний меридиан этого пояса (75° в. д.) проходит вблизи от Бишкека, столицы страны. Действующее время в Киргизии опережает географическое поясное время на 1 час.

История 
Порядок исчисления времени в Киргизии в период нахождения в составе СССР устанавливался общесоюзным законодательством. С 1930 года действовало так называемое декретное время (UTC+6), опережающее время установленного в 1924 году первоначального 5-го часового пояса (UTC+5) на 1 час. С 1981 года была введена процедура перехода на летнее время. Декретное время почти на всей территории СССР, в том числе в Киргизии, было официально отменено постановлением правительства СССР с 31 марта 1991 года, однако действительная дата отмены декретного времени в Киргизии требует уточнения, потому что в 1991 году там допускалась и отмена перевода часов на летнее время. Так как часы в Киргизии 31 марта не переводились и были переведены на 1 час назад 31 августа 1991 года, то в зависимости от законодательного оформления этих процедур в республиканских органах власти датой отмены декретного времени могло быть как 31 марта, так и 31 августа.

Дата перевода часов на 1 час назад 31 августа 1991 года (суббота) была на месяц раньше установленной общесоюзным законодательством даты перехода с летнего на «зимнее» время и совпала с днём провозглашения независимости Киргизской Республики. С этого момента порядок исчисления времени в Киргизии стал регулироваться внутренним законодательством. В частности, в 1992—1996 годах переход на летнее время в Киргизии осуществлялся не в последнее воскресенье марта, как во многих странах, а во второе воскресенье апреля. С 1997 года перевод часов осуществлялся в соответствии с порядком, принятым в европейских странах, в России и в соседнем Казахстане, и продолжался до 2005 года. В 2005 году летнее время в Киргизии было оставлено в качестве постоянно действующего — фактически произошёл возврат к бывшему декретному времени.

На Киргизской железной дороге применяется московское время, которое указывается в расписаниях поездов, как правило, межгосударственного сообщения.

Время в Киргизии, начиная с указанной даты:
 02.05.1924 — UTC+5;
 21.06.1930 — UTC+6;
 01.04.1981 — UTC+7 (летнее), UTC+6 («зимнее»);
 31.03.1991 — UTC+6;
 31.08.1991 — UTC+5;
 12.04.1992 — UTC+6 (летнее), UTC+5 («зимнее»);
 12.08.2005 по настоящее время — UTC+6.

Полдень в административных центрах 
Расхождение действующего официального времени с местным средним солнечным временем определяется отклонением среднего полдня по официальному времени от 12:00. Для сравнения приведены значения среднего полдня в административных центрах в соответствии с их географическими координатами:

13:17 Баткен
13:11 Талас
13:09 Ош
13:08 Джалал-Абад
13:02 Бишкек
12:56 Нарын
12:46 Каракол

Примечания 

Киргизия
Киргизия